Hendrika – forma olandese del nome proprio di persona Enrica
7840 Hendrika – asteroide della fascia principale